Il toponimo Plesna, con grafie differenti, può riferirsi a:

Plesná, città della Repubblica Ceca nel distretto di Cheb
Pleśna, comune rurale della Polonia nel distretto di Tarnów
Plesna, torrente del Piemonte